Strahringer ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Strahringer (* 1967), deutsche Wirtschaftsinformatikerin
 Wilhelm Strahringer (1898–1982), österreichisch-deutscher Ingenieur und Kommunalpolitiker